El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, o cualquiera de sus variantes: Iglesia de Santa María de los Ángeles, o Iglesia de la Virgen de los Ángeles, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de los Ángeles y cuya Festividad es el 2 de agosto.

Iglesias en el mundo dedicadas a Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles

Australia
Basílica de Santa María de los Ángeles (Geelong).

Chile 
 Catedral de Santa María de los Ángeles, templo catedralicio ubicado en Los Ángeles, Región del Biobío. 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en el barrio El Golf, Santiago de Chile.
 Parroquia Santa María de los Ángeles, ubicada en Reñaca, Viña del Mar.

Colombia 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la comuna de El Poblado, Medellín.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula en Bogotá, iglesia parroquial franciscana, anteriormente servía como colegio de teología y filosofía.
 Iglesia María Reina de los Ángeles, Iglesia Católica, del barrio Los Ángeles, Medellín

Costa Rica 
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia-basílica católica en la ciudad de Cartago.
 Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles en Heredia.
 Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Ipís, Goicoechea.

Ecuador 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, conocida mejor como "Iglesia de San Francisco", en Guayaquil.

España 
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en el municipio de Baena (Córdoba).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la ciudad de Getafe (Madrid).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Madrid.
 Iglesia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Fuensaúco (Soria).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (B.I.C. 1931), iglesia católica en la localidad de San Vicente de la Barquera (Cantabria).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, iglesia católica en la ciudad de Sevilla.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Alicante.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Paniza (Zaragoza).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Cosuenda (Zaragoza).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Agón (Zaragoza).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Burbáguena (Teruel).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Bienvenida (Badajoz).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Acebo (Cáceres).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Los Santos de Maimona (Badajoz).
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Cortes de Arenoso (Castellón).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de El Toro (Castellón).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Bechí (Castellón).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Castielfabib (Valencia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Chelva (Valencia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Tuéjar (Valencia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Vallanca (Valencia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Aras de los Olmos (Valenci).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de El Fenazar (Murcia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Sangonera la Verde (Murcia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Los Alcázares (Murcia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Llivia (Gerona).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de La Yesa (Valencia).
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Azofra (La Rioja]).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Alájar (Huelva).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Grijota (Palencia).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de El Sauzal (Tenerife).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Garachico (Tenerife).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Cañada del Hoyo (Cuenca).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Alcolea (Córdoba).
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de San Mateo (Castellón).
Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Puebla de Arenoso (Castellón).
Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Orihuela (Alicante).
Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de La Jana (Castellón).
Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

Estados Unidos 
 Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia-catedral católica en la ciudad de Los Ángeles, estado de California.
 Iglesia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Los Ángeles, estado de California.

Italia 
 Basílica de Santa María de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Asís.
 Iglesia de Santa María de los Ángeles (Milán), iglesia católica en la ciudad de Milán.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Florencia.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Pistoia.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Venecia.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Caltanissetta.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la ciudad de Turín.

México 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de Churubusco, al sur de Ciudad de México.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en la localidad de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Perú 
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, iglesia católica en el distrito del Rímac, en la ciudad de Lima.

Título cardenalicio 

 Santa María de los Ángeles

Población 

 Santa María de los Ángeles, municipio  y población del estado de Jalisco (México)

Referencias